Ранчо ел Каракол има више значења:

 Ранчо ел Каракол (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ел Каракол (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику